Темиртау — город в Карагандинской области Казахстана.
 Темиртау — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 «Темиртау» — казахстанский хоккейный клуб.